Jeļena Ostapenko era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Kateryna Kozlova.

Simona Halep ha vinto il titolo, sconfiggendo in finale Sloane Stephens con il punteggio di 3–6, 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Simona Halep (campionessa)
  Caroline Wozniacki (quarto turno)
  Garbiñe Muguruza (semifinale)
  Elina Svitolina (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Caroline Garcia (quarto turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Venus Williams (primo turno)
  Sloane Stephens (finale)
  Julia Görges (terzo turno)
  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Madison Keys (semifinale)
  Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
  Coco Vandeweghe (secondo turno)
  Elise Mertens (quarto turno)

  Ashleigh Barty (secondo turno)
  Kiki Bertens (terzo turno)
  Magdaléna Rybáriková (terzo turno)
  Anastasija Sevastova (primo turno)
  Naomi Ōsaka (terzo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (terzo turno)
  Anett Kontaveit (quarto turno)
  Barbora Strýcová (quarto turno)
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Marija Šarapova (quarti di finale)
  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Mihaela Buzărnescu (quarto turno)
  Alizé Cornet (secondo turno)

Qualificate

  Richèl Hogenkamp (primo turno)
  Rebecca Peterson (secondo turno)
  Deborah Chiesa (primo turno)
  Caroline Dolehide (secondo turno)
  Magdalena Fręch (secondo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)

  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Barbora Krejčíková (primo turno)
  Georgina García Pérez (secondo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)
  Grace Min (primo turno)
  Alexandra Dulgheru (secondo turno)

Lucky loser 

  Arantxa Rus (primo turno)

  Dalila Jakupovič (primo turno)

Wildcard 

  Fiona Ferro (secondo turno)
  Myrtille Georges (primo turno)
  Amandine Hesse (primo turno)
  Chloé Paquet (primo turno)

  Pauline Parmentier (terzo turno)
  Jessika Ponchet (primo turno)
  Taylor Townsend (secondo turno)
  Isabelle Wallace (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2018